Lewis and Clark steht für:

 Lewis-und-Clark-Expedition, die erste amerikanische Überlandexpedition zur Pazifikküste

Siehe auch:
 Lewis and Clark State Park, Begriffsklärungsseite
 Lewis and Clark State Recreation Site, State Park im US-Bundesstaat Oregon
 Lewis and Clark National Forest
 Lewis and Clark Bridge, Brücke nach dem Gerberträger-Prinzip, die sich über den Columbia River zwischen Longview (Washington) und Rainier (Oregon) erstreckt
 Lewis and Clark Lake, Stausee im Grenzgebiet von Nebraska und South Dakota